Amerikai Egyesült Államok
Van Buren, település Arkansas államban
Van Buren, település Missouri államban
Van Buren, település Ohio államban

Van Buren, a Black Isle által fejlesztett Fallout 3 kódneve